Manzanilla basta puede referirse a:
 el nombre común de la planta Helichrysum stoechas;
 el nombre común de la planta Matricaria recutita; o
 el nombre común de la planta '''''Santolina chamaecyparissus.